bankiet – inne określenie przyjęcia
 bankiet – przeszkoda w jeździectwie
 Bankiet – album muzyczny Jacka Kaczmarskiego